FPF est un sigle qui peut désigner :
 Fédération protestante de France ;
 Fédération photographique de France ;
 Federaçao Portuguesa de Futebol (en français, Fédération du Portugal de football) ; 
 Federación Peruana de Fútbol (en français, Fédération péruvienne de football) ;
 Fair-play financier, une règle de l'UEFA pour empêcher les dépenses excessives des clubs de football professionnels.